Kamoro est :
En Côte d'Ivoire, Kamoro, une localité du centre du pays dans le département de Mankono.
En Indonésie, les Kamoro, une population de Nouvelle-Guinée occidentale.
En Madagascar: la riviere Kamoro